Charles Laurent peut désigner :
 Charles Laurent (1849-1928), journaliste et homme politique français ;
 Charles Laurent (1856-1939), haut fonctionnaire et diplomate français ;
 Charles Laurent (1879-1965), syndicaliste et résistant français.